Богдан Вода има више значења:

 Богдан Вода (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Богдан Вода (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Богдан Вода (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији